

Niemcy 
 Friedrichshain – dzielnica Berlina
 Friedrichshain – dzielnica gminy Felixsee w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße
 Friedrichshain-Kreuzberg – okręg administracyjny (Bezirk) Berlina

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Międzylesie
 Wodnica

Inne 
 Volkspark Friedrichshain – park w Berlinie

Zobacz też 
 Friedrichsheim